Xingu har flere betydninger:
 Xingu, Brasilien – et indianerreservat i Brasilien
 Xingu (flod) – en biflod til Amazonfloden